Formel E 2019-20 var 2019-20-sæsonen af mesterskabet i Formel E. Det var 6. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var tolv deltagende hold og otteogtyvende kørere. Sæsonen begyndte den 22. november 2019 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 13. august 2020 på Tempelhof Airport Street Circuit i Berlin.

Portugiske António Félix da Costa vandt kørermesterskabet, hans første Formel E mesterskab i sin karriere. Holdmesterskabet gik til DS Techeetah, som vandt deres andet holdmesterskab i streg.

Sæsonkalender 
Der var for sæsonen planlagt 14 runder, som skulle holdes i 11 forskellige lande, men som resultat af coronaviruspandemien, måtte sæsonen suspenderes efter Marrakeshs ePrix. Sæsonen blev først genoptaget i august 2020, hvorefter der blev holdt 6 runder, alle på Tempelhof Airport Street Circuit i Berlin. Banens layout blev dog ændret imellem runderne, så kørerene ikke kørte på den komplet samme bane 6 runder i streg.

Hold og kørere

Resultater

ePrix

Kørermesterskabet

Holdmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

2019–20